Delphos (Iowa)
 Delphos (Kansas)
 Delphos (Ohio)
 Vestit Delphos, línia de vestits d'estil grec, creada pel dissenyador català Marià Fortuny